Косарев, Борис:
 Косарев, Борис Афанасьевич (1951—2021) — советский хоккеист, советский и белорусский тренер.
 Косарев, Борис Васильевич (1897—1994) — украинский художник и график, сценограф, кубофутурист.
 Косарев, Борис Максимович (1911—1989) — советский фотожурналист.